Книга Е́здры может означать:
 Первая книга Ездры — пятнадцатая книга в Ветхом Завете.
 Вторая книга Ездры — неканоническая ветхозаветная книга, отсутствующая в еврейской Библии.
 Третья книга Ездры — неканоническая ветхозаветная книга, отсутствующая в еврейской Библии. 
 Четвёртая книга Ездры — название третьей книги Ездры в Вульгате.